Отрадино — название населённых пунктов:

Россия 
 Отрадино — село в Ртищевском районе Саратовской области.
 Отрадино — посёлок в Базарносызганском районе Ульяновской области.